Mansoura o Mansourah puede referirse a:

 Mensora, municipio marroquí.
 Mansoura (Chipre), localidad de la región de Tyrillias, en Chipre.
 Mansoura (Bordj Bou Arréridj), municipio (baladiyah) de la provincia de Bordj Bou Arréridj, en Argelia. 
 Mansoura (Gardaya), municipio (baladiyah) de la provincia de Gardaya, en Argelia.
 Mansourah (Mostaganem), municipio (baladiyah) de la provincia de Mostaganem, en Argelia.
 Mansourah, municipio (baladiyah) de la provincia de Tremecén, en Argelia.
 El Mansura''', ciudad capital de la gobernación de Dacalia, en Egipto.